

Patronyme 

 Abdallah Sharif (né en 1985), footballeur libyen ;
 Bassam Abu Sharif (né en 1946), homme politique palestinien ;
 Farhang Sharif (1931-2016), compositeur et musicien iranien ;
 Fatima el-Sharif (1911-2009), reine consort du royaume de Libye, fille de Sayyid Ahmed Sharif es Senussi ;
 Jafar Sharif-Emami (1910-1998), homme politique iranien ;
 Jamal Al Sharif (né en 1956), arbitre syrien de football ;
 Kulsoom Nawaz Sharif (1950-2018), femme politique pakistanaise ;
 Maimunah Mohd Sharif (née en 1961), femme politique malaisienne et dirigeante aux Nations unies ;
 Manal al-Sharif (née en 1978 ou 1979), militante des droits de la femme saoudienne ;
 Mohammad Sharif Pacha (1826-1887), homme d'État égyptien ;
 Nawaz Sharif (né en 1949), homme politique pakistanais, frère de Shahbaz Sharif ;
 Omar Sharif (1932-2015), acteur égyptien ;
 Omar Sharif Jr. (né en 1983), mannequin et acteur, petit-fils du précédent ;
 Ramezan Sharif, porte-parole et responsable des relations publiques du Corps des Gardiens de la révolution islamique ;
 Sayyed Imam Al-Sharif, membre d'Al-Qaïda ;
 Sayyid Ahmed Sharif es Senussi (1873-1933), père de Fatima el-Sharif ;
 Shahbaz Sharif (né en 1950), homme politique pakistanais, frère de Nawaz Sharif.
 Raheel Sharif (né en 1956), chef de l'armée pakistanaise

Personnage fictif 
 Leane Sharif, personnage du cycle de fantasy La Roue du temps.

Prénom 
 
 Mouhammad Sharif Khan Bahadour (?-1775), prince moghol ;
 Muhammad Sharif Khan (né en 1939), herpétologiste pakistanais ;
 Sharif Atkins (né en 1975), acteur américain ;
 Sharif Dean (né en 1947), chanteur franco-algérien ;
 Sharif Fajardo (né en 1978), joueur portoricain de basket-ball;
 Sharif Ghalib (né en 1961), diplomate afghan ;
 Sharif Sharifov (né en 1988), lutteur azerbaïdjanais ;
 Sharif Sheikh Ahmed (né en 1964), homme politique somalien.

Toponyme 
 Sharif (ou Charef), ville d'Algérie ;
 Saidu Sharif, ville du Pakistan ;

Autres 
 Le Hatt-i Sharif de Gülhane est la première réforme des tanzimat (1839) ;
 Rawze-i-Sharif est une mosquée située à Mazâr-e Charîf (Afghanistan) ;
 L'Université de technologie de Sharif est une université située à Téhéran.

Patronyme arabe
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme